Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Neige Dias e Patrícia Medrado che hanno battuto in finale Laura Gildemeister e Petra Huber 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Laura Gildemeister /  Petra Huber (finale)
 Neige Dias /  Patrícia Medrado (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Nicole Krijger-Jagerman (semifinali)
 Isabel Cueto /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

 Leslie Allen /  Adriana Villagran-Reami (semifinali)
 Emilse Rapponi-Longo /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Maria Lindström /  Pilar Vásquez (secondo turno)
 Lorenza Jachia /  Silvia La Fratta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1986